Stati Uniti d'America
 Fairlawn – città della Contea di Summit, Ohio
 Fairlawn – census-designated place della Contea di Pulaski, Virginia
 Fairlawn – quartiere di Miami